Chungmu-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Chungmu-dong, Yeosu, stadsdel i Yeosu, Södra Jeolla, 
 Chungmu-dong, Changwon, stadsdel i Changwon, Södra Gyeongsang, 
 Chungmu-dong, Busan, stadsdel i Busan,